Příjmení Oniščenko (, ) nosí více osob:

 Alexandr  Oniščenko (* 1949), český malíř 
 Gennadij Grigorjevič Oniščenko (* 1950), ruský politik
 Viktor Pavlovič Oniščenko (1921–2001), sovětský voják, hrdina Sovětského svazu

Související články 
 Onyščenko